VNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Van Nuys (Stati Uniti)